Nikon DX — формат фотосенсора, разработанный компанией Nikon и используемый ею в своих цифровых зеркальных фотоаппаратах. Размер матрицы составляет приблизительно 24×16 мм. Пропорции получаемого матрицами DX изображения составляют 3:2.

В 2007 году Nikon выпустила камеру Nikon D3 с полноразмерной матрицей. Новый формат получил название Nikon FX.

Физические размеры сенсоров 
DX-матрица использует датчики несколько разного размера, хотя все они классифицированы как APS-C (кроп-фактор более 1,44 и менее 1,7).

Объективы 

Объективы Nikon DX имеют уменьшенные размеры по сравнению с объективами для матриц 36×24 мм и для малоформатной плёнки (36x24) имеющими такие же углы обзора при применении на малом формате соответственно.

Данный эффект достигается за счёт размера матрицы APS-C (DX), которая в полтора раза меньше малоформатной (в 2 раза меньше по площади). Таким образом объективу достаточно осветить в 2 раза меньший участок для создания фотографического изображения. Как следствие каждая линза в оптической конструкции объектива имеет значительно меньший диаметр.

Подавляющее большинство объективов Nikon DX имеют поразительно малый вес, что позволяет брать с собой подходящий набор объективов даже в поход или отпуск, не опасаясь за перевес фототехники в рюкзаке или чемодане.

Объективы формата Nikon DX 
 10-24mm f/3.5-4.5G ED AF-S DX
 10.5mm f/2.8G ED AF DX Fisheye — «золотое кольцо» Nikon
 12-24mm f/4G IF-ED AF-S DX — «золотое кольцо» Nikon (вышел в 2003 году, считается "дедушкой" всей кропнутой оптики APS-C)
10-24mm f/3.5-4.5G ED AF-S DX (вышел в 2009 году)
 17-55mm f/2.8G IF-ED AF-S DX — «золотое кольцо» Nikon
 18-55mm f/3.5-5.6G ED AF-S DX
 18-55mm f/3.5-5.6G ED II AF-S DX
 18-70mm f/3.5-4.5G IF-ED AF-S DX
 18-135mm f/3.5-5.6G IF-ED AF-S DX
 35mm f/1.8G AF-S DX
 40mm f/2.8G AF-S DX Micro
 55-200mm f/4-5.6G ED AF-S DX
 70-300mm f/4.5-6.3G ED AF-P DX

Объективы формата Nikon DX c подавлением вибрации (VR) 
 16-85mm f/3.5-5.6G ED AF-S VR DX
 18-55mm f/3.5-5.6G AF-S VR DX
 18-55mm f/3.5-5.6G AF-S VR II DX
 18-105mm f/3.5-5.6G IF-ED AF-S VR DX
 18-140mm f/3.5-5.6G ED AF-S VR DX
 18-200mm f/3.5-5.6G IF-ED AF-S VR DX
 18-200mm f/3.5-5.6G ED AF-S VR II DX
 18-300mm f/3.5-5.6G ED AF-S VR DX
 55-200mm f/4-5.6G IF-ED AF-S VR DX
 55-300mm f/4-5.6G ED AF-S VR DX
 70-300mm f/4.5-6.3G ED AF-P VR DX
 85mm f/3.5G ED AF-S VR DX Micro
16-80mm f/2.8-4E ED VR AF-S DX «золотое кольцо» Nikon

См. также 
 APS-C
 Nikon FX
 Nikon CX
 List of Nikon compatible lenses with integrated autofocus-motor
 Объективы Nikkor на оф. сайте Nikon

Примечания 

Фотосенсор
Nikon